Pęczek podłużny grzbietowy (łac. fasciculus longitudinalis dorsalis) – rozpoczyna się w podwzgórzu, skąd przez śródmózgowie biegnie aż do istoty szarej środkowej tyłomózgowia (rdzenia przedłużonego).
 
Jest on jedną z dróg układu autonomicznego. Wysyła włókna do przywspółczulnych jąder pnia mózgu.

Bibliografia

Mózgowie